Мартовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Мартовка — село в Хабарском районе Алтайского края.
 Мартовка — деревня в городском округе Богданович Свердловской области, упразднена в 1996 г.

Украина 
 Мартовка — село в Ивановском районе Херсонской области.